Га́ммонд або Ге́ммонд () — англійське прізвище, найчастіше походить від одного з особових імен:
 норманського Hamo/Hamon, як скороченої форми одного з декількох імен, що починаються на haim, що означає «дім»;
 давньонорвезького Hámundr, що складається з Há (високий) + Mund (захист).

Відомі носії прізвища:
  (;  1944) — британський співак і музикант.
  (;  1985) — американський активіст і комп'ютерний хакер.
  (; 1910—1987) — американський музичний продюсер, музикант і критик.
  (; 1921—2005) — американський хімік-теоретик, фахівець у галузі фотохімії органічних сполук.
 Кен Геммонд (;  1963) — канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.
 Марк Гаммонд (; ?) — американський режисер, продюсер та сценарист.
 Лаатеквей Гаммонд (;  1980) — ганійський професійний боксер у напівсередній вазі (до 72 кг).
  (;  1952) — астронавт НАСА.
 Лоуренс Гаммонд (; 1895—1973) — американський інженер і винахідник.
 Мона Гаммонд (; 1931—2022) — ямайсько-британська акторка.
  (; 1907—2001) — британський історик і письменник, професор Кембриджського університету.
 Річард Марк Гаммонд (;  1969) — англійський телеведучий.
 Томас Тейлор Гаммонд (; 1920—1993) — американський науковець, фахівець з історії СРСР, громадський діяч, викладач і фотограф.
 Фелікс Гаммонд (;  2001) — ганський футболіст, нападник.
 Філіп Геммонд (;  1955) — британський політик від Консервативної партії, канцлер скарбниці (2016—2019), міністр закордонних справ Великої Британії (2014—2016).

Примітки